Катери́на (роман):

 «Катерина» — роман советской писательницы Надежды Малыгиной (1987).
 «Катерина» () — роман израильского писателя Аарона Аппельфельда (1989).

См. также 
 «Каталина» () — роман английского писателя Уильяма Сомерсета Моэма (1948).